Rémy Riou (ur. 6 sierpnia 1987 w Lyonie) – francuski piłkarz, występujący na pozycji bramkarza w SM Caen.

Kariera klubowa 
W latach 2003-2007 był zawodnikiem Olympique Lyon, ale nie rozegrał ani jednego meczu ligowego dla tego klubu. W lipcu 2006 przeszedł na roczne wypożyczenie do FC Lorient. 4 listopada 2006 zadebiutował w Ligue 1 w meczu Olympique Marsylia – FC Lorient, który zakończył się zwycięstwem Lorient 1-0. W lipcu 2007 podpisał czteroletni kontrakt z AJ Auxerre. Pierwszy mecz dla tego klubu rozegrał 18 sierpnia 2007 w meczu AJ Auxerre 1-0 SM Caen. W latach 2011-2012 był zawodnikiem Toulouse FC. Z kolei od 2012 do 2017 grał w FC Nantes.

Latem 2017 przeszedł do Alanyasporu. W sezonie 2018/2019 był zawodnikiem Royalu Charleroi, a w 2019 przeszedł do SM Caen.

Stan na: koniec sezonu 2020/2021

Linki zewnętrzne 
 Profil zawodnika na LFP.fr
 

Francuscy piłkarze
Piłkarze Olympique Lyon
Piłkarze FC Lorient
Piłkarze AJ Auxerre
Piłkarze FC Nantes
Piłkarze Alanyasporu
Piłkarze Royalu Charleroi
Piłkarze SM Caen
Ludzie urodzeni w Lyonie
Urodzeni w 1987